Suszeptibilität steht für:

 Biologische Suszeptibilität, die Empfindlichkeit biologischer Systeme gegenüber äußeren Einflüssen
 Elektrische Suszeptibilität, die Fähigkeit eines Materials zur elektrischen Polarisierung
 Magnetische Suszeptibilität, die Magnetisierbarkeit eines Materials

Siehe auch: